Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2022 го́да ()  — 34-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. 

В прошлом году было принято решение, что 8 сильнейших команд, игравшие в предыдущем чемпионате, продолжат выступление в А Лиге. К ним присоединятся 2 лучшие команды 1-ой лиги, если это не команды-дублёры.

Лицензирование 
Согласно спортивного принципа получить лицензию могли 8 сильнейших команд прошлого сезона А Лиги и две сильнейшие команды I лиги. К ним присоединились две слабейшие команды прошлого сезона А Лиги. 

Приём заявок проходил с 18 ноября по 1 декабря 2021 года. Ещё до первого заседания лицензионного комитета ЛФФ ДФК Дайнава, не получив финансирования от Алитуского самоуправления, заявил об отказе от лицензии А Лиги. Также отказался от лицензии Невежис.

3 февраля 8 команд получили лицензии, а 10 февраля после апелляции и Джюгас и Банга.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Переходные матчи 

|}

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2022

Ссылки 
 А Лига Литвы
 А лига на soccerway 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2022 году